Lista nazwanych planetoid z grupy Amora:

Zobacz też 
 Lista ponumerowanych planetoid
  – planetoida z grupy NEO

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Lista planetoid z grupy Amora 

 
Listy planetoid